Przejście graniczne Słubice-Frankfurt – istniejące do 2007 roku polsko-niemieckie drogowe przejście graniczne, położone w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, w gminie Słubice, w miejscowości Słubice
 Przejście graniczne Słubice-Frankfurt – istniejące do 2007 roku polsko-niemieckie rzeczne  przejście graniczne, położone w województwie lubuskim,  w gminie Słubice, w miejscowości Słubice